Тверская газета (1909—1914) — внепартийная газета, подписная. Издавалась в г. Твери.

Редактор — Н. А. Озеров. Из целей газеты: «всестороннее изучение Тверской губернии, её жизни и нужд и современного положения в ней торговли и промыслов». Широко печаталась проза, поэзия и критика местных авторов, начал публиковаться писатель-сатирик и поэт М. Я. Козырев (№ 1, от 30 августа 1909 года).

В настоящее время выпуск газеты возобновлен. Издается еженедельно. Сайт: www.gazeta.tver.ru

Литература 

 Кузьмин В. Из опыта словаря тверской прессы // Mass—Media. Действительность. Литература. Тверь, 2001. Выпуск II

Печатные издания Тверской области
Газеты Российской империи